Seznam židovských památek v Česku je pro přehlednost rozdělen do článků podle krajů:

Seznam židovských památek v Jihočeském kraji
Seznam židovských památek v Jihomoravském kraji
Seznam židovských památek v Karlovarském kraji
Seznam židovských památek v Kraji Vysočina
Seznam židovských památek v Královéhradeckém kraji
Seznam židovských památek v Libereckém kraji
Seznam židovských památek v Moravskoslezském kraji
Seznam židovských památek v Olomouckém kraji
Seznam židovských památek v Pardubickém kraji
Seznam židovských památek v Plzeňském kraji
Seznam židovských památek v Praze
Seznam židovských památek ve Středočeském kraji
Seznam židovských památek v Ústeckém kraji
Seznam židovských památek ve Zlínském kraji

Související články 
 Seznam židovských hřbitovů v Česku
 Grant - fotografování židovských památek v ČR

Externí odkazy 
 Synagogy v Čechách a na Moravě
 Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě
 Židovské hřbitovy 1 
 Židovské hřbitovy 2
 Chewra (projekt Kešet) – elektronická databáze českých a moravských židovských hřbitovů

Židovské památky
Židovské památky
Židé